Serpiano ist der Name folgender Orte:

 Serpiano TI im Kanton Tessin, Schweiz
 Serpiano (Italien) in der Emilia-Romagna, Italien